Hyltesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hyltesjön, Skåne, sjö i Osby kommun,  (5,9 ha)
Hyltesjö, sjö i Halmstads kommun, 
Hyltesjön, Halland, sjö i Halmstads kommun, 
Hyltesjön (Agnetorps socken, Västergötland), sjö i Tidaholms kommun,  (6,05 ha)
Hyltesjön (Ambjörnarps socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (22,3 ha)
Hyltesjön (Stora Lundby socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn